Estilo de cerveja é um termo usado para diferenciar e categorizar cervejas por vários fatores incluindo aparência, sabor, ingredientes, método de produção, história ou origem. O termo "estilo de cerveja" e a estrutura do mundo das cervejas em categorias definidas é baseado principalmente no trabalho feito pelo escritor Michael Jackson no seu livro The World Guide To Beer, de 1977.

Não há uma lista de estilos de cerveja universalmente aceita, já que diferentes países e organizações têm diferentes critérios. No Brasil, o padrão mais adotado nos concursos de cervejas é o da entidade americana BJCP ou Beer Judge Certification Program, que publica diretrizes de estilos de cerveja. Organizadores de competições cervejeiras como a Champion Beer of Britain, da CAMRA (Campaign for Real Ale); a World Beer Cup da americana Brewers Association e a Brewing Industry International Awards têm categorias nas quais cervejas são julgadas. As categorias variam, e incluem:
"Ale armazenada em barril", "Cerveja sem glúten" e "Cerveja com especiaria, erva ou vegetal".

Algumas cervejas étnicas, como o Chhaang ou o Cauim não estão incluídos em nenhum dos principais agrupamentos de estilos de cervejas.

Alguns termos de cerveja como ale, lager, cask ale (cerveja armazenada em barril) englobam uma larga variedade de estilos de cerveja.

Alguns países têm maneiras diferentes de fabricar cerveja; exemplos de escolas cervejeiras são: alemã, belga, inglesa, tcheca, entre outras.

Estilos de cerveja

Outros tipos de cerveja 
 Boza
 Cask ale
 Cauim
 Chhaang
 Chicha
 Fruit and vegetable beer
 Gruit
 Herb and spiced beer
 Kellerbier
 Kvass
 Oshikundu
 Pulque
 Sahti
 Smoked beer
 Sour ale
 Sulima
 Zwickelbier

Cervejas por região

 Cerveja no mundo
 Cerveja na África
 Cerveja americana, American lager
 NWPA (Northwest Pale Ale)
 Cerveja australiana
 Cerveja austríaca
 Cerveja Belga
 Cerveja britânica
 Cerveja escocesa
 Cerveja galesa
 Cerveja inglesa
 Cerveja no Brasil
 Cerveja alemã

Referências

Bibliografia
Michael Jackson's Great Beer Guide, Michael Jackson, ISBN 0-7894-5156-5

 
estilos de cerveja